Юрий Дружков:
 Юрий Дружков — псевдоним детского писателя Юрия Постникова (1927—1983).
 Дружков, Юрий Николаевич (1959—2006) — поэт-песенник.